Michael Andrews peut se référer notamment à :
 Michael Andrews (1928-1995), peintre contemporain britannique ;
 Michael Andrews (1967), musicien et producteur américain.